Messier 23 (M23), een object aan de sterrenhemel
 M23-beweging, een Tutsi-rebellengroep die delen van Noordoost-Congo in handen heeft
 Een verkeersweg:
 M23 (Groot-Brittannië)
 M23 (Oekraïne)
 M23 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M23 (Joegoslavië)
 M-23 (Rusland)